John de Mol (1912-1970), Nederlands accordeonist, zanger en orkestleider
 John de Mol (1931-2013), Nederlands zanger en muziekondernemer, zoon van bovenstaande